Mifune bezeichnet:
 Mifune (Kumamoto), japanische Kleinstadt
 Mifune – Dogma III, Film aus dem Jahr 1999.

Mifune ist der Familienname folgender Personen:
 Kyuzo Mifune (1883–1965), japanischer Jiu Jitsu- und Judoprofessor
 Toshirō Mifune (1920–1997), japanischer Schauspieler
 Masahiko Mifune (* 1969), japanischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Werner Thomas-Mifune (1941–2016), deutscher Musiker